Onderdistrict in Indonesië
 Pelayangan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Jambi in de provincie Jambi
Plaats in Indonesië
 Pelayangan (Muara Tembesi), een plaats in het regentschap Batang Hari in de provincie Jambi
 Pelayangan (Gebang), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java